Синн Сэйдж  (; род. 4 октября 1983 года) — сценический псевдоним американской порноактрисы Рэйчел Генри ().

Биография 
Сэйдж родилась в Аркате, Калифорния в семье учителей. В возрасте 14 лет у неё появилось желание прийти в порноиндустрию. До прихода в порноиндустрию она работала в магазине видеоигр и в Hot Topic, а также официанткой в Olive Garden.

С 2002 года она стала сниматься в порнофильмах и с тех пор снялась в более чем 150 лентах.

В апреле 2009 года во время катания на сноуборде она сильно травмировала голову, из-за чего ей сделали операцию на мозге и ввели в кому.

Несмотря на то, что она снимается только с девушкам, себя она идентифицирует как бисексуалка.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 Podcast interview at AdultDVDTalk
 Podcast interview at BlogTalkRadio
 
 
 Профиль на сайте AVN



Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Эротические фотомодели США